Vitbrynad sparv (Arremon torquatus) är en fågel i familjen amerikanska sparvar inom ordningen tättingar.

Utbredning och systematik 
Vitbrynad sparv förekommer i bergstrakter i västra Mexiko och delas upp i två underarter:
 A. t. torquatus – förekommer i Anderna i allra sydligaste Peru (södra Puno) och i nordvästra Bolivia (La Paz och västra Cochabamba)
 A. t. fimbriatus – förekommer i Anderna i Bolivia (östra Cochabamba, västra Santa Cruz och Chuquisaca)
 A. t. borellii – förekommer i Anderna i södra Bolivia (Tarija) och nordvästra Argentina (Jujuy och Salta)

Tidigare betraktades vitbrynad sparv, costaricasparv, pariasparv, colombiasparv, caracassparv, gråbrynad sparv, santamartasparv och perijásparv alla utgöra samma art, under det vetenskapliga namnet Arremon torquatus.

Status och hot 
Arten har ett stort utbredningsområde, men tros minska i antal, dock inte tillräckligt kraftigt för att den ska betraktas som hotad. Internationella naturvårdsunionen IUCN listar arten som livskraftig (LC).

Noter

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Amerikanska sparvar
Fåglar i neotropiska regionen